Epidochiopsis är ett släkte av svampar. Epidochiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Epidochiopsis